Stångörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stångörarna (vid Ängsö, Nagu), 
 Stångörarna (vid Berghamn, Nagu),

Se även
Stångören

Robotskapade Finlandförgreningar